Eü ist die Abkürzung für:
 Eisenbahnüberführung

EÜ ist die Abkürzung für:
 Einheitsübersetzung, eine römisch-katholische Bibelübersetzung

Siehe auch:
 EUE
 EU (Begriffsklärung)

EU